Comitatul Hughes sau Hughes County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hughes County, Oklahoma 
 Hughes County, South Dakota